A jade és jáde szó lehetséges jelentései:
 Jáde, féldrágakő
 Jáde, keresztnév
Művészet
 Jade, William Friedkin 1995-ben bemutatott thrillerfilmje
 Jade, a Sweetbox-projekt harmadik albuma, és a második, melyet Jade Villalon énekesnővel vettek fel
 Jade (Silver Edition), a Sweetbox-projekt egyik albuma, és a harmadik, melyet Jade Villalon énekesnővel vettek fel
 Jade, együttes
 Jade, a Beyond Good & Evil videójáték főszereplője
Földrajz
 Jade, folyó Németország Alsó-Szászország nevű tartományának északi részén
 Jade, település Németországban, Alsó-Szászországban, a Jade folyó mentén